Le Fourgon  est la  de la série de bande dessinée Félix de Maurice Tillieux.

Synopsis

Personnages principaux

Publication 
Cette histoire est parue dans Héroïc-Albums , publié par Esseo en 1954.

Histoire de Félix